Гордон, Бен:
 Гордон, Бен (род. 1983) — американский баскетболист.
  (род. 1985) — американский хоккеист, игрок Немецкой хоккейной лиги в составе клуба «Дюссельдорф».
  (род. 1985) — британский футболист, игрок чемпионата Новой Зеландии в составе клуба «Уаитакере Юнайтед».
 Гордон, Бен (род. 1991) — английский футболист.